Блохоловка — популярный среди аристократии аксессуар XV—XVI веков, шкурка соболя или другого пушного зверька, прикреплявшаяся к поясу или носимая на плече, с искусственными головой и лапами зверька из золота и драгоценных камней.

История 
Известно более 30 изображений женщин того времени с такими аксессуарами, мода на них распространилась по Европе из Италии. Нередко они фигурируют и в документах эпохи: драгоценные шейные украшения из шкур куницы упоминаются в описи имущества герцога Карла Смелого за 1467 год, королева Елизавета получила на рождественские праздники от графа Лестера соболя, украшенного золотом, алмазами и рубинами. Мода на подобные меховые украшения полностью исчезла в начале XVII в., хотя в XIX в. отчасти возродилась в виде моды на ношение цельных шкур лис и норок.

Сам термин «блохоловка» был придуман в 1894 году австрийским офицером-оружиеведом В. Бехаймом, предположившим, что меховые украшения в прошлом были предназначены для приманивания блох с тел их хозяев. Однако доказательств этого не существует, да и блох не привлекают холодные мёртвые шкурки, а только тепло живого тела. В эпоху Ренессанса такие украшения называли просто «собольками» (), и скорее всего, они были просто призваны продемонстрировать богатство и роскошный образ жизни обладательницы.

Есть более правдоподобная версия о подлинном значении этого аксессуара: поскольку ласки, хорьки и куницы, согласно античному представлению, рожавшие детёнышей изо рта, считались в Средневековье символом непорочного зачатия, в массовом сознании шкурки этих зверьков и других куньих превратились в талисманы для беременных женщин или желающих забеременеть.

Не ясно, совмещалось ли символическое и декоративное назначение меховых блохоловок с действительной защитой от блох, но в принципе ничто не мешало помещать внутри клейкие приманки, которые клались в распространённые твёрдые ловушки. Внутрь закручивающихся блохоловок в качестве приманки клали небольшой кусочек ткани, пропитанный мёдом, кровью, смолой или душистыми веществами. Заползшее внутрь насекомое прилипало к приманке. Блохоловки носили под париками и внутри женских причесок, под одеждой и на шее, словно подвеску, а также ставили в спальне у кровати. Вылавливание блох было делом повседневным и в какой-то степени даже эротическим. Разумеется, все такие предметы были щедрого разнообразного дизайна.

См. также 
 Горжетка
 Боа

Примечания

Литература

Ссылки 
 Zibellini (aka «Flea Furs»)
 The Muff in Sixteenth Century Dress. From Fleas to Fancy

Предметы быта
История одежды
Мех
Украшения
История костюма
Аксессуары